Den Namen Follen tragen die Brüder:
 Adolf Ludwig Follen (eigentlich August Adolf Follenius, 1794–1855), Burschenschafter, Schriftsteller und Verleger
 Karl Follen (1796–1840), Burschenschafter und Schriftsteller, auch Karl Theodor Christian Friedrich Follenius
 Paul Follen (1799–1844), Gründer der Gießener Auswanderungsgesellschaft und Farmer in den USA